Gattendorf je název:

Německo:
 Gattendorf (Horní Franky) – obec v zemském okresu Hof
 Gattendorf (Perasdorf) – část obce Perasdorf
Rakousko:
 Gattendorf (Burgenland) – obec v okresu Neusiedl am See